Calaveras steht für:

 Calaveras, Skelette aus Pappmaché beim Tag der Toten in Mexiko
 Las calaveras, Kinderlied zum vorgenannten Ereignis

Calaveras steht für folgende geographischen Objekte in den Vereinigten Staaten:
 Calaveras County, Kalifornien
 Calaveras Lake, Texas
 Calaveras Big Trees State Park, Kalifornien
 Rancho Calaveras, Kalifornien

im NRHP gelistete Objekte:
 Calaveras County Bank, in Angels Camp, Kalifornien, ID-Nr. 85001683
 Calaveras County Courthouse, in San Andreas, Kalifornien, ID-Nr. 72000221

Siehe auch:
 Calavera